Дави́дченко — українське прізвище.

 Давидченко Антон Володимирович — український громадський діяч, відомий своїми сепаратистськими та проросійськими поглядами, старший брат відомого проросійського активіста з Одеси Артема Давидченка. 
 Давидченко Артем Володимирович — український громадський діяч, відомий своїми сепаратистськими та проросійськими поглядами, молодший брат відомого проросійського активіста з Одеси Антона Давидченка.

Українські прізвища
Прізвища на -енко